

Personen
Anton Rubinstein, Russisch pianist en componist
Arthur Rubinstein, Pools-Amerikaans pianist
Akiba Rubinstein, Pools schaakgrootmeester
Gerda Rubinstein, Nederlands beeldhouwster
Helena Rubinstein, Pools-Amerikaans industrieel
John Rubinstein, Amerikaans acteur en filmregisseur
Nikolaj Rubinstein, Russisch pianist en componist
Renate Rubinstein, Nederlands schrijfster, journaliste en columniste
Zelda Rubinstein, Amerikaans actrice

Overig
Uitgeverij Rubinstein